Pueyrredón bezeichnet:

 Juan Manuel de Pueyrredón (um 1800), erster Gouverneur und Bürgermeister von Córdoba (Argentinien)
 Juan Martín de Pueyrredón (1776–1850), argentinischer General und Präsident
 Honorio Pueyrredón (1876–1945), argentinischer Jurist und Außenminister
 Prilidiano Pueyrredón (1823–1870), argentinischer Maler und Architekt

 Villa Pueyrredón, Stadtteil der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires
 Partido General Pueyrredón, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Villa Juan Martín de Pueyrredón, Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

 Avenida Pueyrredón, Straße in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires
 Puente Pueyrredón und Nuevo Puente Pueyrredón, Brücken zwischen Avellaneda und Buenos Aires, Argentinien

 Pueyrredón (1891), Panzerkreuzer, später Küstenpanzerschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1891)
 Husarenregiment Regimiento Húsares de Pueyrredón, heute Panzerregiment RCT No 10 Húsares de Pueyrredón der argentinischen Armee